

Persone
Sergio Vergara De La Guarda, schermidore cileno
Sergio Vergara, calciatore paraguaiano